Сезон 2017-2018 в Ла Лізі — 87-й чемпіонат Іспанії з футболу, що стартував 11 серпня 2017, а фінішував 20 травня 2018 року. Участь у змаганні беруть 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі зі Сегунди.

Чемпіоном за три тури до закінчення чемпіонату стала Барселона.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди

Стадіони

Турнірна таблиця 
  

 
   

  
   

   
   

    

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Статистика

Бомбардири

Асистенти

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Див. також 
 Ель Класіко

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ла Ліга на soccerway 

Іспанія
Іспанія
Сезони іспанської Прімери
2017 в іспанському спорті
2018 в іспанському спорті